Hauptsache steht für:
 Hauptsache (Sachenrecht), ein vorrangiges Rechtsobjekt
 Hauptsache, Gegenstand des eigentlichen Klageverfahrens im Zivilrecht, siehe Hauptsacheverfahren

Siehe auch: